Мужская сборная Румынии по кёрлингу — представляет Румынию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация кёрлинга Румынии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2013—2014 сборная Румынии выступала в дивизионе «В», в 2011—2022 в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Румынии по кёрлингу
 Смешанная сборная Румынии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Румынии по кёрлингу

Ссылки 
 Румыния -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации кёрлинга Румынии

Румыния
Кёрлинг в Румынии
Кёрлинг